Juan Anangonó peut désigner :
 Juan Otamendí Anangonó (1798-1845), combattant équatorien ;
  (1989-), footballeur international équatorien ;
 Juan Luis Anangonó León (1989-), footballeur international équatorien.